Gminy w USA:
 Dorr (ang. Dorr Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Dorr (ang. Dorr Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan

Zobacz też:
 Dohr
 Door
 Dor